Planeta singli
 Planeta singli 2
 Planeta singli 3
 Planeta singli. Osiem historii (serial)